Охримовский сельский совет () — входит в состав
Збаражского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Охримовцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Охримовцы

Примечания